Niemcy:
 Waldsee – dzielnica Fryburga Bryzgowijskiego
 Waldsee – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz
 Waldsee – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz (1972-2014)
 Waldsee – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz (2014-2015)
 Bad Waldsee – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Bad Waldsee – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg

Inne:
 Waldsee – zamek

Zobacz też:
 Verbandsgemeinde Waldsee